Динска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Динская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Динская улица — улица в посёлке Кочетинском Динского района Краснодарского края
 См. также 
 Динская